Departamento Santa Rosa ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Departamento Santa Rosa (Catamarca) in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Departamento Santa Rosa (Mendoza) in der Provinz Mendoza, Argentinien
 Departamento Santa Rosa (Guatemala) in Guatemala